Adventures of Superman (em português: As aventuras de Superman) pode se referir a:
 The Adventures of Superman (rádio), programa de rádio exibido na década de 1940.
 Adventures of Superman (telessérie), programa de televisão exibido na década de 1950 e estrelado por George Reeves.
 Adventures of Superman (revista em quadrinhos), revista em quadrinhos publicada pela DC Comics e que continuou com a numeração do título mensal original de Superman
 The New Adventures of Superman (série) foi uma série animada produzida no formato Filmation e exibida no ano de 1966.
 The New Adventures of Superman foi também o sub-título oficial da popular série de televisão Lois & Clark: The New Adventures of Superman, exibida durante a década de 1990.
 The Adventures of Superman… as a boy (em português: As aventuras de Superman… quando garoto) era o sub-título usado em muitas histórias estreladas pelo personagem Superboy.

Desambiguação